Wari, een landstreek en voormalig rijk in Peru
Huari (stad), een stad in Peru
Huari (provincie), een provincie van Peru
Huari (district), een district van Peru
Aikanã, een benaming voor een inheems volk in Brazilië